A Song for You
 A Song for You (album Bizzy Bone’a)
 A Song for You (album Carpenters)